Paulet Saint John kan syfta på bland andra:

* Paulet Saint John, 3:e earl av Bolingbroke  (1634–1711), engelsk politiker
Paulet Saint John, 8:e baron Saint John av Bletso (död 1714), engelsk peer